Musette kan avse:

 Musette de Cour – en liten säckpipa
 Musettedragspel – en typ av dragspel
 Musettes valssång – ett sopranparti i Giacomo Puccinis opera La Bohème
 Oboe musette – en klafflös folkloristisk oboe eller skalmeja
 Musette (barock) – en sats i den barocka sviten, av pastoral karaktär och med en orgelpunktsmässigt liggande baston, som imitation av säckpipans klangeffekt. I allmänhet är då musetten en trio till gavott eller annan dansartad sats.
 Musette(bag) - cykelmatväska